Jocul Cuvintelor este o emisiune de televiziune din România prezentată de Dan Negru, . În fiecare emisiune concurează câte 5 concurenți care trebuie să răspundă în decursul a 4 minute la definiția unui cuvânt, 2 cuvinte de la 4 și până la 10 litere, fiecare literă valorează 100 de lei iar concurentul poate să ceară litere pentru a răspunde la definiție, aceasta fiind o variantă ajutătoare. În momentul în care concurentul dorește să răspundă la definiție, trebuie să apese butonul din fața sa și din acel moment are 30 de secunde la dispoziție să răspundă, de menționat este că nu mai poate să ceară litere odată ce butonul este apăsat, dacă concurentul nu reușește să răspundă la timp, acestuia i se vor lua din banii acumulați în funcție de câte litere nu a descoperit (ex: dacă concurentul la un cuvânt de 4 litere a cerut o literă și nu a ghicit cuvântul, acesta pierde 300 de lei). 

Jocul Cuvintelor a fost de mai multe ori de la începutul emisiunii lider de audiență sau în topul audiențelor.

Referințe 
Emisiuni de televiziune din România